Sádek kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:

Sádek (okres Příbram)
Sádek (okres Svitavy)

Zie ook 
 Sadek (doorverwijspagina)